Niemcy:
 Bühren – dielnica Cloppenburga
 Bühren – dzielnica Wildeshausen
 Bühren – gmina w kraju związkowym Dolna Saksonia, w powiecie Getynga

Zobacz też:
 Büren